Az Úrvalsdeild 1950-es szezonja volt a bajnokság harminckilencedik kiírása. A bajnokságban öt csapat vett részt, a győztes ismét a KR lett. Ez volt a klub tizenharmadik kiírása.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1950
Izland 1